Nowy Dwór Gdański – miasto w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim
 Nowy Dwór Gdański – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim
 Nowy Dwór Gdański – dawna gromada
 Nowy Dwór Gdański – stacja kolejowa w Nowym Dworze Gdańskim, w województwie pomorskim

Zobacz też 
 Nowy Dwór Gdański Wąskotorowy, dekanat Nowy Dwór Gdański, powiat nowodworsko-gdański, powiat nowodworski